

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Śmieszkowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława 
 Śmieszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Śmieszkowo – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno